Petite ceinture peut désigner :
 la ligne de petite ceinture de Berlin ou Ringbahn de Berlin, une ligne de S-Bahn circulant autour de Berlin en Allemagne ;
 la ligne de Petite Ceinture de Paris, une ancienne ligne de chemin de fer à double voie qui faisait le tour de Paris en France ;
Les promenades ouvertes au public aménagées sur des tronçons de cette ligne ; 
 Petite Ceinture du 13e
 Petite Ceinture du 15e
 Petite Ceinture du 16e
 Petite ceinture du 17e
 la ligne de bus de Petite Ceinture à Paris, créée en 1934 après la fin du service voyageurs de la ligne de Petite Ceinture ;
 la petite ceinture de Bruxelles, une suite de boulevards établis sur le tracé des anciens remparts et qui délimitent le centre historique de Bruxelles en Belgique ;
 le Petit Belt au Danemark, traduisible littéralement par « petite ceinture », un détroit situé entre la péninsule du Jutland et l'île de Fionie.